Архипелаг может означать:

 Архипелаг — группа островов, расположенных близко друг к другу и имеющих обычно одно и то же происхождение.
 Архипелаг — Эгейское море или Эгейские острова.
 «Архипелаг» (1770 год) — парусный 30-пушечный фрегат Балтийского, а затем фрегат Черноморского флота России, принимавший участие в Первой Архипелагской экспедиции.
 «Архипелаг» (1828 год) — парусный 60-пушечный фрегат Черноморского флота России.
 «Архипелаг» — британский фильм 2010 года.
 «Архипелаг» — российский фильм 2021 года.

См. также